Superpohár UEFA 2016 byl 41. ročníkem této soutěže. V zápase, který se konal 9. srpna 2016, se utkaly Real Madrid, coby vítěz Ligy mistrů 2015/2016, a Sevilla FC jako vítěz Evropské ligy 2015/2016. Potřetí v řadě hrály o Superpohár dva španělské kluby. Hrálo se na stadionu Lerkendal v Trondheimu a bylo to první finále klubové soutěže UEFA, které se konalo v Norsku. Real zvítězil 3:2 po prodloužení a získal trofej potřetí v historii (předtím vyhrál v letech 2002 a 2014).

Externí odkazy 
 http://www.uefa.com/uefasupercup/index.html

Fotbal v roce 2016
Superpohár UEFA
Zápasy Realu Madrid
Zápasy Sevilla FC